События Ветхого Завета служили источником вдохновения многих живописцев. В отличие от сюжетов Нового Завета они меньше были представлены в иконописной традиции и их иллюстрация требовала большей работы воображения художника. Особое внимание при иллюстрации сюжетов Ветхого Завета художники предавали женским образам, часто находящимися в конфликте с мужчинами: Ева, Далила, Юдифь и Эсфирь.
 Ветхий днями - Блейк (1827)
 Адам и Ева - Дюрер (1507)
 Вавилонская башня - Брейгель (1563)
 Самсон - Рубенс (1609)
 Песнь песней - Россетти (1866)
 Юдифь - Джорджоне (1504), Караваджо (1599)
 Эсфирь - Шассерио (1841)

Ссылки 
 Ветхозаветные сюжеты в европейском искусстве
 Ветхий Завет в русской живописи. Репродукции и статьи

Картины по сюжетам Ветхого Завета